Großer Kurfürst steht für:

 Großer Kurfürst, Beiname von Friedrich Wilhelm (Brandenburg) (1620–1688)
 Grosser Kurfürst (Schiff, 1899), Reichspostdampfer des Norddeutschen Lloyd
 Grosser Kurfürst (Schiff, 1966), Fahrgastschiff
 SMS Großer Kurfürst (1875), Zentralbatterie-Panzerschiff der Preußen-Klasse
 SMS Großer Kurfürst (1913), Großlinienschiff der König-Klasse
 Großer Kurfürst Heringsfischerei, deutsches Fischereiunternehmen

Siehe auch:
 Der Große Kurfürst (Denkmal auf der Sparrenburg), Statue in Bielefeld
 Denkmal des Großen Kurfürsten (Minden), Denkmal in Minden